

События 
 Консулы Маний Эмилий Мамерцин (по Т.Ливию Марк Э.) и Гай Валерий Потит Волез. Плебейский трибун Марк Менений.
 Взятие Карвента. Овация консула Г.Валерия.
 Этруски вытеснены галлами из Верхней Италии
 410—409 - Демократические реформы в Сиракузах по афинскому образцу.
 410/419 - Афинский архонт-эпоним Главкипп. Эфор-эпоним Спарты Исий.
 Алкивиад, находившийся в Персии, вступает в командование афинским флотом у острова Самос. В Афинах восстановлен демократический строй. Победа афинян над спартанцами при Абидосе и при Кизике. Взятие афинянами Кизика.
 Евагор (потомок Евагора I) недолго воцарился в Саламине.

См. также

Примечания